Aphroceras är ett släkte av svampdjur. Aphroceras ingår i familjen Grantiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kalksvampar
Aphroceras